Бурчи — название населённых пунктов.

 Бурчи — прежнее название села Дальнее в Первомайском районе Крыма.
 Бурчи — прежнее название исчезнувшего села Полюшкино в Красногвардейском районе Крыма.